Nueva América ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Nueva América (Amatenango de la Frontera) in Chiapas
 Nueva América (Chicomuselo) in Chiapas
 Nueva América (Huixtla) in Chiapas